Ри́стия́рви () — топоним в Республике Карелия и Финляндии.
 Ристиярви — община в провинции Кайнуу, губерния Оулу, Финляндия. 
 Ристиярви — озеро в Сортавальском районе Республики Карелия.
 Ристиярви — бывший финский путевой пост на линии Маткаселькя — Суоярви.

 озеро Ристиярви — Муезерский район, Республика Карелия.
 озеро Ристиярви — Суоярвский район, Республика Карелия.
 озеро Ристиярви — Калевальский район, Республика Карелия.

Примечания